Mito Hollyhock, offizielle Schreibweise Mito HollyHock (jap. , Mito Hōrīhokku) ist ein japanischer Fußballclub aus Mito, Präfektur Ibaraki. Er spielt seit der Saison 2000 ununterbrochen in der J2 League.

Da es sich traditionell um ein schwaches Team handelt, hat das Team eine herausragende Defensivspielweise entwickelt, welche oftmals als „Mito-nachio“ (in Anlehnung an die Catenaccio-Taktik) bezeichnet wird. Dies ist ebenfalls ein Wortspiel mit der lokalen Spezialität Mito-Nattō. Inzwischen besitzt Mito aber auch Qualitäten in der Offensive, um für Sponsoren attraktiver zu sein.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 1990 als Prima Aseno FC von Arbeitern der Lebensmittelfirma Prima Ham in Tsuchiura gegründet. Im Jahr 1996 änderte der Verein seinen Namen in Prima Ham FC Tsuchiura und stieg erstmals in die damals noch zweitklassige Japan Football League auf. Mit dem 1994 gegründeten FC Mito fusionierte Prima Ham, nachdem die Firma ihre finanzielle Unterstützung nicht mehr fortführen wollte. Der neue Club bekam vor dem Beginn der Saison 1997 den Namen Mito HollyHock.

Mitos Anfrage, in der neugegründeten J. League Division 2 spielen zu dürfen, wurde 1999 zunächst aufgrund unbeständiger finanzieller Unterstützung und einer fehlenden Fanbasis abgelehnt.
Ein Jahr später gelang nach einem dritten Platz in der Japan Football League und der gestiegenen regionaler Unterstützung im Jahr 2000 doch noch der Aufstieg in die zweite Liga, der der Verein seitdem ununterbrochen angehört.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im K's denki Stadium (ケーズデンキスタジアム水戸) in Mito in der Präfektur Ibaraki aus. Das Stadion, dessen Eigentümer die Stadt Mito ist, hat ein Fassungsvermögen von 12.000 Zuschauern.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: Februar 2023

Trainerchronik

Saisonplatzierung 

JFL = Japan Football League (4. Ligaebene)

alte JFL: alte Japan Football League (Wegen Gründung der J.League Division 2 wurde die alte JFL 1998 aufgelöst)

Weblinks 

 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

 
Japanischer Fußballverein
Gegründet 1994
Organisation (Präfektur Ibaraki)